Наан — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Наан, Густав Иоганнович (1919—1994) — советский философ, физик и космолог;
 Наан, Денис Густавович (род. 1974) — российский архитектор, сценарист и музыкант, внук Г. И. Наана.

Другие значения 
 Наан — лепёшка, блюдо индийской кухни.
 Наан — кибуц в Израиле близ Реховота.

См. также 
 Нан (значения)